Эрцен

Топоним
 Эрцен — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Фамилия
 Эрцен, Георг фон (1829—1910) — немецкий дипломат, придворный чиновник, писатель, поэт, драматург.
 Эрцен, Яспар фон (1912—2008) — немецкий актёр театра, кино и телевидения.